Третий Интернационал — популярное коммунистическое именование объектов в честь Коммунистического интернационала, известного также как III Интернационал и т. п. Также — топоним.

 Третий Интернационал — то же, что и Коммунистический интернационал.

Топоним

Азербайджан 
III-й Интернационал — до 1997 г. название села Алиягублу Шамкирского района.

Казахстан 
 Третий интернационал — село в Кармакшинском районе Кызылординской области.
 3-й Интернационал — до 2000 г. название села Бескетик Мактааральского района Южно-Казахстанской области.

Россия 
 Третий Интернационал — хутор в Кашарском районе Ростовской области.
 Третий Интернационал — прежнее название деревни Восток в Ишимбайском районе Башкирии.
3-й Интернационал - микрорайон в Трусовском районе города Астрахань

Украина 
 Третий Интернационал — до 2016 года название села Третье в Устиновском районе Кировоградской области.

См. также 
 III Интернационал (значения)